Steamboat est initialement un mot anglais signifiant « bateau à vapeur » (de steam, « vapeur », et boat, « bateau »).

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Steamboat Bill, Jr. (Cadet d'eau douce) est un film muet américain de Buster Keaton et Charles Reisner, sorti en 1928.
  est un film américain réalisé par John Ford, sorti en .
 Steamboat Willie est un court métrage d'animation américain, initialement muet, des studios Disney avec Mickey Mouse, sorti en 1928.

Entreprises et produits 
 Steamboat Ventures est une société de capital risque créée par la Walt Disney Company en 2000.

Monuments 
 La Steamboat House est une maison située à Huntsville, dans le comté de Walker (Texas, États-Unis), construite en 1858.

Anthroponyme 
 Ricky Steamboat, de son vrai nom Richard Henry Blood (1953-), est un ancien catcheur américain.
 Ricky Steamboat, Jr. (ou Richie Steamboat), de son vrai nom Richard Blood, Jr. (1987-), est un catcheur américain.

Toponyme 

 Steamboat, census-designated place située en Arizona ;
 l'île Steamboat, dans le comté de Thurston (État de Washington) ;
 le Steamboat Geyser, un geyser du , dans le parc national de Yellowstone ;
 Steamboat Rock, une ville du comté de Hardin, dans l'Iowa ;.
 Steamboat Springs, une ville et le siège du comté de Routt, dans le Colorado.